

Toponymes 
 la Goële est une région naturelle située dans la région administrative Île-de-France, située dans le Nord-Ouest du département de Seine-et-Marne. La ville principale en est Dammartin-en-Goële.
 Dammartin-en-Goële est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne dans la région Île-de-France.

 Montgé-en-Goële est une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.

Intercommunalités 
 La communauté de communes de Dammartin-en-Goële était une structure intercommunale française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.

En 2007, elle était devenue la Communauté de communes du Pays de la Goële et du Multien, avec pour acronyme PGM. Depuis , cette dernière structure fait partie de la nouvelle communauté de communes des Monts de la Goële 

La communauté de communes des Monts de la Goële est une structure intercommunale française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.

Voir aussi